EAM kan syfta på:

 EAM – en form av modern konstmusik, se Elektroakustisk musik
 EAM – ett europeiskt forskningsnätverk för att främja studiet av avantgarde och modernism, se Europeiskt Nätverk för Avantgarde- och Modernismstudier
 EAM – IATA-kod för en flygplats i Najran i Saudiarabien, se Najran Domestic Airport
 EAM – ett tyskt bilmärke, se Edelsbrunner Automobile München